VERBEE (настоящее имя — Евгений Вербицкий; род. 20 ноября 1995 годa, Ейск, Краснодарский край) — российский рэпер.

Две его песни, «Зацепила» и «Один», вошли в тридцатку самых популярных треков 2019 года по версии социальной сети «ВКонтакте» и музыкального приложения Boom.

Биография 
VERBEE родился на Юге России, в городе Ейск. В 12 лет он написал свой первый трек под псевдонимом Jey.Werb. Родители запрещали заниматься музыкой, аргументируя это тем, что в рэп индустрии нет стабильного заработка. Под влиянием родителей VERBEE переехал в Санкт-Петербург и поступил в СПбГУАП. Окончив университет с двумя высшими образованиями в области радиотехники, Евгений ушёл работать на завод НПО «Прибор». Через несколько лет будущий артист решил снова вернуться в музыку, понимая, что занимается не тем, чем хотел.

В августе 2018 года VERBEE подписывает контракт с лейблом SOYUZ MUSIC и его трек «На море» выходит на всех площадках. На тот момент треки Евгения не вызывали большого интереса и артист продолжал усердно работать. Первый свой хит VERBEE выпустил в январе 2019 года, в течение двух месяцев трек «Зацепила» поднимался на первые строчки российских чартов. Клип на песню «Зацепила» имеет 61 млн. просмотров в YouTube. Следом, вышли треки «Один», «Давай взорвем» и «Кто ты такая», за которые Евгений получил золотые диски. Имея крупный успех, VERBEE продолжал работать на заводе и только после выхода альбома «Простой» артист уволился и уехал в большой тур по России.

В августе 2020 года выпустил песню «Не смогу» вместе с блогером Кариной Кросс, данный трек занял 1 место VK/BOOM.

Дискография

Альбом

Синглы

Участие на релизах у других исполнителей

Видеография

Позиции в чартах

Примечания 

Рэперы России